Ziegenaus ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ziegenaus (* 1936), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Oskar Ziegenaus (1903–1990), deutscher Bauforscher